Натуральне число 1629
 1629 рік до нашої ери
 1629 рік нашої ери